Корнелис Элиза Бертус Бремекамп (; 1888—1984) — нидерландский ботаник, специалист по систематике растений из семейств Акантовые и Мареновые.

Биография 
Корнелис Элиза Бертус Бремекамп родился 7 февраля 1888 года в городе Дордрехт. Учился в Дордрехтской гимназии, затем поступил на биологический факультет Утрехтского университета. В 1912 году под руководством профессора Фридриха Августа Фердинанда Кристиана Вента Бремекамп получил степень доктора философии за работу, посвящённую геотропизму у лиан.

После получения учёной степени Бремекамп отправился в Голландскую Ост-Индию, стал работать на экспериментальной станции в Пасуруане на востоке Явы. С 1915 года также преподавал биологию в Сурабае. В 1921 году, после смерти жены, Корнелис вернулся в Нидерланды, где стал лектором Ботанического института Амстердамского университета.

В 1924 году Бремекамп переехал в Южную Африку, стал профессором Трансваальского университетского колледжа в Претории. В 1931 году снова вернулся в Нидерланды. На протяжении 45 лет он работал в Ботаническом музее и гербарии в Утрехте.

Бремекамп издал множество монографий различных родов акантовых и мареновых. В 1949 году он был избран членом Нидерландской королевской академии наук.

В 1976 году Бремекамп ушёл на пенсию. 21 декабря 1984 года он скончался.

Некоторые научные работы 
 Bremekamp, C.E.B. (1912). Die rotierende Nutation und der Geotropismus der Windepflanzen. 100 p.
 Bremekamp, C.E.B. (1934) in Pulle, A. Rubiaceae / Flora of Surinam (Dutch Guyana). Vol. 4, pt. 1. 298 p.
 Bremekamp, C.E.B. (1934). A monograph of the genus Pavetta. Fedde Repert. spec. nov. 37: 1—208.
 Bremekamp, C.E.B. (1938) in Pulle, A. Acanthaceae / Flora of Surinam (Dutch Guyana). Vol. 4, pt. 2. p. 166—252.
 Bremekamp, C.E.B. (1944). Materials for a monograph of the Strobilanthinae. Verh. Acad. Wet. afd. Natuurk. sect. 2. 41(1): 1—306.

Роды растений, названные в честь К. Э. Б. Бремекампа

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники Нидерландов
Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века